Stati Uniti d'America
Pownal – città della Contea di Cumberland, Maine
Pownal – città della Contea di Bennington, Vermont